Das Wort Treffen bezeichnet folgendes:

Allgemein eine Begegnung von Personen oder Gruppen
 im größeren Rahmen eine locker organisierte Tagung oder Konferenz, siehe auch Meeting
 im Sport ein Wettkampf oder eine Begegnung zweier Mannschaften
 als Zeitwort ein erfolgreiches Zielen (Treffer) oder ein gelungenes Porträt
 das Treffen einer Entscheidung
 im übertragenen Sinn jemanden kränken, siehe Betroffenheit

Im Militärwesen:
 veralteter Ausdruck für eine Schlacht, deren Verlauf mehr auf Improvisation als auf einem ausgearbeiteten Schlachtplan basierte
 hintereinander aufgestellte Truppenteile der Aufstellung zu einer Feldschlacht, siehe Treffentaktik

Orte:
 die Gemeinde Treffen am Ossiacher See, Österreich
 Treffen (Gemeinde Velden), Ortschaft von Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 die Gemeinde und ehemalige Herrschaft Treffen in der Unterkrain, slow. Trebnje

Personen:
 Ulrich II. von Treffen
 Wolfrad von Treffen († 1181), deutscher Adliger

Sonstiges:
 ein Treffen von historischen Fahrzeugen und ihren Besitzern, siehe Oldtimertreffen
 das Aufeinandertreffen verschiedener Luftmassen, siehe Luftmassengrenzen
 ein Gewinn in einer Lotterie oder Tombola (Gegenteil = Niete).

 Siehe auch: